Сйова-Альменнра дейльд 1996 () — 85-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 23 мая 1996 года и закончился 29 сентября 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1996
Исландия
1996 год в Исландии